A NRP Almirante Gago Coutinho pode ser:

 NRP Almirante Gago Coutinho (F473), fragata da Marinha de guerra portuguesa da classe Almirante Pereira da Silva
 NRP Almirante Gago Coutinho (A-523), navio hidrográfico da Marinha de Portugal.